

Акжол — село, Аксуатський район, Абайська область
 Акжол — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Акжол — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Акжол — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Акжол — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Акжол — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Акжол — село, Келеський район, Туркестанська область
 Акжол — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Акжол — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Акжол — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Акжол — село, Шетський район, Карагандинська область